Slovenija:

 Zaplana (Logatec, Slovenija), naselje u općini Logatec 
 Zaplana (Vrhnika, Slovenija), naselje u općini Vrhnika 
 Zaplana (jezero)